Tadeusz Wesołowski – polski aktor
 Tadeusz Wesołowski – polski kompozytor i akordeonista